Симон Зехтер (; 11 октября 1788, , Чехия — 10 сентября 1867, Вена) — австрийский органист, композитор и музыкальный теоретик.

Биография 

Симон Зехтер родился 11 октября 1788 года в Фридберге. С 1804 года учился в Вене у Антонио Сальери. В 1810 году начал преподавать фортепиано и пение в школе для слепых. С 1824 года — придворный органист, с 1851 года — профессор Венской консерватории.

Теоретические взгляды Зехтера изложены им в трёхтомном труде «Основы музыкальной композиции» (; Лейпциг, 1853—1854), развивающем идеи Жана-Филиппа Рамо и оказавшем значительное влияние на современных и последующих исследователей.

Как композитор Зехтер знаменит тем, что оставил около 5000 фуг, имея привычку сочинять по меньшей мере по одной фуге в день;  Кроме фуг Зехтеру принадлежит также ряд ораторий, месс и т. п.

Прежде всего, однако, Зехтер известен как педагог, повлиявший на творческое формирование многих выдающихся музыкантов. У Зехтера учились Сигизмунд Тальберг, Франц Лахнер, Ганс Балатка, Анри Вьётан, Густав Ноттебом, Миска Хаузер, Корнелий Станкович, Бела Келер, Эдуард Маркссен, Антон Доор и Антон Брукнер, с которым Зехнер занимался в 1855—1861 годах по переписке; Зехнер считал Брукнера своим самым одарённым учеником, и Брукнер позднее сменил его в Венской консерватории.

Симон Зехтер умер 10 сентября 1867 года в городе Вене.

Примечания

Ссылки 
 Музыкальный словарь
 
 

Академические музыканты Австрии
Похороненные на Центральном кладбище Вены